Chihuahua može značiti:
Chihuahua, savezna država u sjevernom Meksiku,
Chihuahua, Chihuahua, glavni grad istoimene savezne države u Meksiku,
Chihuahua (pustinja), postinja u sjevernom Meksiku,
Chihuahua (pas), pasja pasmina nazvana po meksičkoj državi,
Chihuahua (sir) (queso chihuahua), sir iz istoimene meksičke države